Грабчак — фамилия.

Известные носители:
 Грабчак, Андрей Михайлович (1910—1973) — участник Великой Отечественной войны, командир партизанского соединения. Герой Советского Союза (1945 год).
 Грабчак, Леонид Георгиевич (1939—2016) — советский и российский учёный-геолог, ректор РГГРУ (1988—2007), доктор технических наук, академик РАЕН.
 Грабчак, Святослав Валентинович (род. 1996) — украинский футболист.